Jürgen Schmieder ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Schmieder (Politiker) (* 1952), deutscher Politiker (Deutsche Forumpartei, FDP)
 Jürgen Schmieder (Autor) (* 1979), deutscher Journalist und Schriftsteller